Beagle peut faire référence à :

Patronyme 

 Peter Soyer Beagle, un romancier américain, prix littéraire 2004.

Informatique
 Le logiciel Beagle (informatique), un logiciel libre destiné à indexer les données d'un ordinateur ;
 Le virus Bagle (ou Beagle), un virus informatique.

Chiens
 Le beagle, une race de chien anglaise ;
 Le beagle-harrier, une race de chien de chasse française ;
 Le north country beagle, une race de chiens éteinte.

En astronomie 
 Le Beagle 2, un atterrisseur qui s'est posé sur la planète Mars en 2003, mais dont la mission a échoué ;
 Le Beagle 3, un atterrisseur successeur de Beagle 2, annulé ;
 Le cratère Beagle, un cratère d'impact sur la planète Mars ;
 L'astéroïde (656) Beagle.

Marine et aviation 
 Les , une série de bateaux de la Royal Navy britannique, dont l'un fut célèbre pour avoir eu à son bord le naturaliste Charles Darwin ;
 Ilyushin Il-28 Beagle, un avion militaire russe, appelé Beagle selon le code d'identification de l'OTAN ;
 Beagle Aircraft Limited, une firme de construction d'avions légers britannique, aujourd'hui disparue, ayant produit le Beagle pup, avion d'entraînement de l'armée de l'air britannique.
 Le Blackburn BT-1 Beagle, un bombardier-torpilleur biplan britannique de l'entre-deux-guerres demeuré à l'état de prototype.

Géographie et géopolitique 
 le canal Beagle, canal séparant l'archipel de la Terre de Feu et le continent sud-américain ;
 le conflit du Beagle, une dispute territoriale entre l'Argentine et le Chili ;

Fiction 

 Les Rapetou se nomment The Beagle Boys en anglais.
 Alfred Beagle est un autre nom d'Alfred Pennyworth, personnage du comics Batman.